Dette var den 2. udgave af 1. Fußball-Bundesliga. Vinderen blev SV Werder Bremen.

Ligatabel	
	

Sæsoner i 1. Fußball-Bundesliga
Fodbold i 1964
Fodbold i 1965